Toponímia:
 Alègre, municipi francès al departament del Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Alègre (Alvèrnia), municipi francès al departament de l'Alt Loira, a la regió d'Alvèrnia 
 Casa Alegre de Sagrera, edifici- museu del carrer de la Font Vella de Terrassa 
 Serrat Alegre, muntanya al municipi de Campdevànol a la comarca de Ripollès 
 Son Alegre, possessió al terme municipal d'Algaida, a Mallorca 
 Biografies:
 Antonio Alegre Cremades (Alginet, 1939 - Godella, 2006), pintor i gravador valencià 
 Asunción Quinzá Alegre (València, 1965), advocada i política valenciana 
 David Alegre i Biosca (Barcelona, 1984), jugador d'hoquei sobre herba català 
 Francisco Javier Alegre
 Jacint Alegre i Pujals (Terrassa, 1874 - Barcelona, 1930), sacerdot jesuïta 
 Josep Alegre i Vilas (Vallobar, Aragó, 1940), abat de Poblet des de l'any 1998 
 Marià Alegre d'Aparici i d'Amat (Barcelona, 1756-1831), aristòcrata i polític català 
 Miguel Alegre Gil (Sogorb, 1820-1875), advocat i polític valencià 
 Ramon Alegre i Biosca (Barcelona, 1981), jugador d'hoquei sobre herba català 
 Pere Alegre i Puech (Terrassa, 1909-1986), músic i compositor